Hervé Bernard, né en 1958 à Enghien-les-Bains, est un plasticien français qui associe la photographie, la vidéo, le cinéma, l’écriture et une recherche théorique sur l’image.

Biographie 
Hervé Bernard vit et travaille à Paris, en France.

Créateur d’images

Auteur-consultant 
Depuis 2011, il collabore à TK-21 LaRevue, une revue qui parle de l'image sous tous ses aspects.

En 2009, il participe à des tests de restauration numérique d’un court-métrage de Jean Renoir.

En 2001, après avoir fondé RVB-Prod, il produit et dirige l’étalonnage du court-métrage L’Histoire de Pierre et le Fou de Thomas Norymberg présenté au Festival de Cannes 2002 (réunion de l’European Digital Cinema Forum, cinéma éphémère de l’Élysées-Biarritz, Côté-Court Unifrance) ; sélectionné au Festival de Taormine (Sicile)… En 2001, il projette ses photos à la Maison Européenne de la Photo (soirée Gens d’Images). À la Commission supérieure technique de l'image et du son (CST), en 2000, il a piloté des tests de la caméra Sony HD Cine Alta.

Il dirige des stages pour Agfa, Sun Microsystems, Foci… Outre, une collaboration aux magazines Le Photographe, Sonovision…

En 2002, il publie un livre sur le cinéma numérique chez Eyrolles (coédition CST) et en 1998, un dictionnaire de la photo numérique aux Éditions VM.

De 2001 à 2009, il est représentant du groupe « Images Numériques » de la CST. En 2005, il réalise un DVD sur le réglage des Home-Cinéma pour le grand-public (disponible à La Fnac).

Il réalise des animations sur la couleur : Intergraphic 09, Salon de la Photo 08 (Paris). Il donne des cours à l’Université Paris VII - Diderot, (UFR Sciences Humaines Cliniques 2009 et ‘08) ; en Licence des Arts et du Spectacle (Faculté de Lettres, Metz 2006) ; à l’École Estienne (licence de gestion du flux numérique dans les arts graphiques 2003) ; à la FEMIS (‘02). Il participe à des manifestations en France, aux États-Unis dont : « le Forum Regard et Vision », Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture ; « The Doors of Perception », Université d’Albany (État de NY, ‘04) ; SATIS 97 (« Les créateurs et la technique ») ; CNRS (1997, ‘94) ; l'Agfa Technologies Show (1994 ; Boston) ; en 1995 au 2cd Color Imaging Conference (IS&T) et au  Congrès de l'IS&T en 1993…

À la suite de ces expériences, en 2009, il est membre du jury du Prix Vulcain attribué dans le cadre de la Compétition Officielle du Festival de Cannes. En 2008-2009, il supervise, pour la CST deux ouvrages sur les techniques de l’image (la compression et les salles de cinéma).

Auparavant, il a été consultant pour les Archives départementales des Vosges (création d'un studio numérique) ; pour la FNAC ; l'Agence Photo de la RNM (restauration et numérisation des archives) et pour la RATP.

Prix et résidences 
 2019 : Résidence artistique sous l’égide du Hakka CulturalCenter, Taïwan
 2016 : Regard sur l’image obtient le Prix de l’Académie de la Couleur.
L’Écume de la Terre II et Eaux-Vives — Eaux-Fortes sont primés au Deauville GreenAward FilmFestival ; respectivement (Or, catégorie Éco-Tourisme et Voyages responsables) et (Argent, catégorie Habitat, Bâtiments et Urbanisme).
 2015 : Empreintes un film sur le Jardin des Tuileries, scénario Marco Martella, réal. Hervé Bernard, entre dans les collections du Forum des Images (Paris), présentation au Short Film Corner Festival de Cannes Empreintes est produit avec le soutien de Dolby Europe et de la fpjf (Fondation des Parcs et Jardins de France)
 2011 : Résidence (un mois et demi) à La Maison Descartes, Institut Français d’Amsterdam.
 2009 : membre du jury du Prix Vulcain dans le cadre de la Compétition Officielle du Festival de Cannes. attribué par la CST, association de techniciens du cinéma.

Expositions

Expositions individuelles 
2017 
Réalise ses premières photos et ses premières impressions 3D
 Clôturer à perdre la raison, installation photos et sculptures, Festival d’art contemporain Les Jours de Lumière, Saint-Saturnin, Puy de Dôme.
2016 
 Regard sur l’image obtient le Prix de l’Académie de la Couleur:
 L’Écume de la Terre II et Eaux-Vives — Eaux-Fortes primés lors du Deauville Green Award Festival ; (Or) et (Argent)
 Si c’était vrai... If it was true... / Perspectives présentation à l’Image and ArtCenter of Chinese Culture University
 Le 150e anniversaire de l’invention des Ronces Artificielles  présentation à l’Image and ArtCenter of Chinese Culture University, Taïwan
 2015 :
 Si c’était vrai... If it was true... / Perspectives, Taipei Art Photo Show2015, Taïwan,
 150e anniversaire de l’invention des Ronces Artificielles, Taipei Art Photo Show2015, Taïwan
 Empreintes. scénario Marco Martella, réal. Hervé Bernard, présenté au Cannes ShortFilm Corner 2015,
 2012 : L’Écume de la Terre,  Forum Mondial de l’Eau, Marseille
 2011 : Vivre avec l'eau / Leven met Water, Maison Descartes (Institut Culturel Français) Amsterdam
 2010 : Exposition sur l’anniversaire des crues de 1910 (20-01-2010 au 17-04-2010), Pavillon de l’eau, Paris
 2007 : Centre Hospitalier de Saint-Dié
 2006 : Festival international de géographie, Saint-Dié des Vosges
 2001 : 
 Il projette ses images à la Maison européenne de la photographie (soirée Gens d’Images) et met en image un concert de jazz (ADAC) 
 Huitième Rencontre Cinématographique, Charleroi, Belgique
 2000 : «  Rencontres Cinématographique de Beaune »
 2000 : « Le bassin Méditerranéen », Rencontres Européennes de la Jeune Création numérique, Valenciennes
 1998 : Photomontages, à Mercatale (VP), Florence, Italie
 1995 : Carrousel du Louvre, photomontages, avec le soutien de Sun Microsystems
 1987 : « Paysages et Jardins Urbains », Espace Canon, Paris

Expositions collectives 
 1987 : « La jeune photographie française », Brno, Tchécoslovaquie
 1988 : « La jeune photographie française », Galerie FABRIK Hambourg, Allemagne
 1991 : « La création électronique », Centre Pompidou et Art 3000
 1992 : « La création électronique », Palais de Tokyo et Art 3000
 2004 : « Forum Regard et Vision », Lille Capitale Européenne de la Culture
 2014 :
 Taipei Photo Art Fair - série La Sainte Famille ;
 Rêver la terre, Galerie Épisodique Paris, une exposition de photographes taiwanais et français contemporains autour du paysage avec la série La Sainte Famille ; commissaires : Sun Wei-Shiuan (Carole Sun) et Chung-Liang Chang (Charles Chung-Liang),
 2016 : Image and ArtCenter of Chinese Culture University Fantasia- la France se fond en Asie, avec :
 Si c’était vrai... If it was true... / Perspectives • Le  de l’invention des Ronces Artificielles Conservateur / Wei-shiuan Sun et Hung Shih-Tsung, Chang Chung- Liang, Lu Liang-Yeavn, ChiangSsu-Hsien, Martial Verdier

Publications 
 2011 : Regard sur l'image, aux éditions regards et impressions
2000 : L'image numérique et le cinéma, aux Éditions Eyrolles (épuisé)
1998 : Dictionnaire de la photographie numérique, aux Éditions VM (épuisé, publié, sans mise à jour sur son blog)
Nombreuses publications dans la presse européenne.
 Depuis 2010, membre du groupe TK-21 ; collabore à la revue en ligne sur l’image : articles ; montages et tournages d’interviews (Stan Neumann, directeur de la collection photo Arte-Éditions, le réalisateur Alain Nahum,  Dominique de Font-Réaulx...).

Filmographie

Court-métrage 
 2020 : Vive le bonheur, court-métrage

Cinéma 
 2010 : L’homme et la mer de Charles Baudelaire de Hervé
 2011 : Eaux vives- Eaux fortes de Hervé Bernard
 2011 : Choisir : Consommer de Hervé Bernard
 2012 : Les enfants de Médée de Hervé Bernard
 2013 : Il était une fois dans les Tuileries de Hervé Bernard
 2016 : L’Écume de la Terre II de Hervé Bernard
 2017 : Empreintes de Hervé Bernard
 2018 : Ouvrir des fenêtres dans les nuages de Hervé Bernard
 2018 : Der Blaue Reiter de Hervé Bernard

Collections 
 Musée du Vivant, AgroParisTech, Château de Grignon (5 photographies)
 Établissement Public du Grand Louvre (44 photographies) Collection Historique des Télécommunications, France-Télécom, Paris
 Bibliothèque nationale (5 photographies)
 Bibliothèque historique de la ville de Paris (41 photographies)
 Musée Carnavalet (8 photographies)

Références

Liens externes 
  Regard sur l'image, un livre rare et passionnant - Le monde de la Photo, 
  Galerie : Hervé Bernard - Adobe France
  Porte-Folio : Hervé Bernard - Presse Édition, 
  Présentation du jury du Prix Vulcain 2009 - AFC, 
  Hervé Bernard : l’image numérique est son domaine - GraphiLine.com, 
  Barbed with love, Creative Technology 
  Adobe Creative Letter novembre 2006  (téléchargement direct - )
  Echappées aux frontières du monde du réel 
  Blog sur l'image d'Hervé Bernard

Photographe français du XXe siècle
Photographe français du XXIe siècle
Professeur à l'université Paris-VII (Diderot)
Naissance en mai 1958
Naissance à Enghien-les-Bains
Naissance en Seine-et-Oise